Бон-Жезу́ш () — распространённое в португалоязычных странах название культовых сооружений, посвящённых Иисусу Милосердному.

 Бон-Жезуш — религиозный комплекс в Браге, Португалия.
 Базилика Бон-Жезуш — католическая церковь в Старом Гоа, Индия.

См. также 
 Бон-Жезус